BioBrick (БиоБлок) — последовательности ДНК, предназначенные для сборки рестриктазно-лигазным методом, которые используются для разработки и создания искусственных биологических систем с определенными свойствами. C 2008 года признается ведущим стандартом синтетической биологии. После разработки на компьютере, код, как правило, внедряют в живые клетки, например Escherichia coli, чтобы придать им новые функции.

Иерархия стандарта 
Стандарт имеет трехуровневую иерархическую систему, на которой основана cинтетическая биология:
 Части: последовательность ДНК, которая формирует функциональную единицу (например промоторы, сайты связывания рибосом, кодирующие последовательности, терминаторные последовательности и пр.)
 Устройства: набор соединённых воедино взаимодополняющих частей, обладающий заданной функцией;
 Системы: набор устройств, выполняющих высокоуровневые задачи;

Преимущества стандарта 
Стандарт разработан в MIT с целью применения инженерных принципов абстракции и модульности в области программирования биологических систем и живых организмов. Преимущества стандартизированного подхода Biobrick:
 высокая скорость сборки последовательностей;
 надежность высокоуровневых систем увеличивается за счет возможности независимо тестировать и классифицировать отдельные, более низкоуровневые, части и устройства;
 потенциал большего охвата участников (ученых и специалистов) по сравнению с классическими подходами;

История BioBrick

2003 
Стандарт BioBrick был описан и представлен Томом Найтом в MIT. С этого момента различные исследовательские группы начали использовать BioBrick для создания новых биологических устройств и систем.

2006 
В 2006 году инженерами и учеными была основана некоммерческая организация BioBricks Foundation с целью стандартизировать биологические части в данной области науки.

2008 
С начала проекта уже более 2000 элементов BioBrick были выложены в открытый доступ и доступны в Реестре Стандартных биологических частей. BioBrick признается ведущим стандартом синтетической биологии

2015 
В соревнованиях iGEM 2015 приняло участие 5018 участников (280 команд) из 38 стран

2017 
В соревнованиях iGEM 2017 приняло участие 5400 участников (310 команд).

2018 
В Каталоге частей BioBrick было уже более 20000 задокументированных генетических частей. Данные части доступны для свободного использования командам iGEM и академическим лабораториям .

Альтернативные стандарты 
Первая попытка создать список стандартизированных биологических частей NOMAD была предпринята в 1996 году группой учёных под руководством Д. Ребатчука. Его команда представили стратегию клонирования для сборки коротких фрагментов ДНК. Но эта ранняя попытка не получила широкого распространения.

Примечания 

Биология
Биоинженерия